1T steht für:
 1time, IATA-Code der südafrikanischen Fluggesellschaft
 Chevrolet 1T, ein PKW-Modell

1T